Il singolare femminile del Dubai Tennis Championships 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

La detentrice del titolo era Agnieszka Radwańska, ma è stata sconfitta ai quarti di finale da Petra Kvitová. Quest'ultima ha poi vinto il torneo battendo in finale Sara Errani per 6-2, 1-6, 6-1.

Teste di serie

 Viktoryja Azaranka (non ha partecipato per problemi al piede destro)
 Serena Williams (secondo turno, ritirata) 
 Agnieszka Radwańska (quarti di finale)
 Angelique Kerber (secondo turno)

 Sara Errani (finale)
 Petra Kvitová (campionessa)
 Samantha Stosur (quarti di finale)
 Caroline Wozniacki (semifinale)

Qualificazioni

 Svetlana Kuznecova (primo turno)
 Daniela Hantuchová (primo turno)

 Zheng Jie (secondo turno)
 Urszula Radwańska (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2013
WTA Tour 2013